Gilbert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Henry Gilbert
 Carter R. Gilbert
 Georges Charles Clément Gilbert
 Lawrence E. Gilbert
 Michael George Gilbert